A 2004. évi nyári olimpiai játékok férfi páros teniszversenyét a Fernando González Ciuffardi, Nicolás Massú alkotta chilei duó nyerte, a németek kettőse előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Bob Bryan / Mike Bryan (Negyeddöntősök)
  Wayne Arthurs / Todd Woodbridge (Második kör)
  Michaël Llodra / Fabrice Santoro (Negyeddöntősök)
  Wayne Black / Kevin Ullyett (Negyeddöntősök)

<ol start="5">
  Mahes Bhúpati / Lijendar Pedzs (Elődöntősök)
  Gastón Etlis / Martín Rodríguez (Második kör)
  Martin Damm / Cyril Suk (Második kör)
  Jonathan Erlich / Andy Rám (Negyeddöntősök)

Tábla

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Források 
 Eredmények 

F2